Herrán kan syfta på:

Colombia 

 Herrán (kommun), Norte de Santander, 
 Herrán (ort), Norte de Santander,